

Toponyme

Canada 
 Rock Island (Ontario), une ville de l'Ontario au Canada ;
 Rock Island (Québec), une ville du Québec au Canada.

États-Unis 
 Rock Island (Illinois), une ville de l'Illinois ;
 Rock Island, ville située en Oklahoma ;
 Rock Island, ville située dans l’État de Washington ;
 Le lac Rock Island, un lac de Californie.

Voir aussi 
 Les îles Chelbacheb, aussi appelées Rock Islands, un archipel des Palaos.
 Rock Island est aussi un album de Jethro Tull.
Rock Island est le diminutif de la compagnie ferroviaire Chicago, Rock Island and Pacific Railroad.